Oga ou OGA peuvent désigner :

Toponyme 
 Oga, une ville de la préfecture d'Akita, au Japon ;
 Péninsule d'Oga, un cap situé dans la partie ouest de la préfecture d'Akita, au Japon ;

Code 
 Le code OGA peut désigner l' ;

Informatique 
 Office Genuine Advantage, un logiciel de Microsoft ;
 .oga, une extension de fichier du format Ogg.

Patronyme 
Risako Oga, une footballeuse japonaise.

Autre 
 Other Government Agency, terme désignant une organisation fédérale américaine (semi) permanente créée pour superviser et administrer un domaine gouvernemental spécifique.

Notes et références